Balltown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Balltown (Colorado), im Lake County
 Balltown (Iowa), im Dubuque County
 Balltown (Nelson County, Kentucky)
 Balltown (Whitley County, Kentucky)
 Balltown (New York), im Chautauqua County
 Balltown (Pennsylvania), im Forest County
 Balltown (South Carolina), im Aiken County
 Balltown (Tennessee), im McMinn County

Sonstiges:
 Balltown Branch, Fließgewässer im Russell County, Virginia